Маріо Анчич () — хорватський тенісист, олімпійський медаліст, володар Кубка Девіса.

Бронзову олімпійську медаль Анчич виборов разом із Іваном Любічичом на Афінській олімпіаді 2004 року.

Анчич та Любічич зробили головний внесок у перемогу Хорватії в Кубку Девіса 2005 року.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Олімпіади

Парний розряд: 1 бронзова медаль

Посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісних професіоналів

Виноски 

Хорватські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Олімпійські медалісти з тенісу
Тенісисти на Кубку Гопмана